Muzyka:
 Tini – album Martiny Stoessel
Osoby noszące nazwisko Tini:
 Baldassarre Tini (zm. 1719) – sanmaryński polityk
 Clelia Tini (ur. 1992) – sanmaryńska pływaczka